Твана (Skokomish, Twana) — мёртвый индейский язык, принадлежащий салишской языковой семье, на котором раньше говорили скокомиши, которые проживают к востоку от города Пьюджет-Саунд штата Вашингтон в США. Также имеет диалекты кильсене и скокомиш. Последний говорящий на языке умер в 1980 году. В настоящее время говорят на английском языке.

Название "скокомиш" происходит от слова из твана sqʷuqʷóʔbəš, также пишется как sqWuqWu'b3sH, что означает "речные люди" или "народ реки".

Примечания

Ссылки 
 Твана на Ethnologue

Языки США
Салишские языки
Мёртвые языки